О́хто (), также мы́за О́хту () — рыцарская мыза на севере Эстонии в волости Харку уезда Харьюмаа. Административно находится на территории деревни Охту. 

Согласно историческому административному делению, мыза относилась к Кейласкому приходу.

История мызы 
Основана в 1620 году. Первыми владельцами мызы была семья фон Данненфельдов (von Dannenfeld). В начале XVIII века мыза принадлежала Роберту Йохану Врангелю (Rötgert Johann Wrangell), от которого в 1720 году она перешла Отто Вильгельму фон Харпе (Otto Wilhelm von Harpe).

В 1760 годах мызу приобрёл Кристоф Генрих фон Курcель (Christoph Heinrich von Kursell).

В 1793 году мызу приобрела семья Майендорф, в чьём владении она и оставалась до национализации в 1919 году.

После национализации в мызу переехала школа, которая действовала там до 1974 года, после чего её закрыли. Позже здание стояло пустым и разрушалось. В 1990-х годах была сделана первая попытка реставрировать здание, но тогда была украдена только что установленная крыша из меди. Позже здание попало в частное владение и было реставрировано большей частью в 2002—2004 годах. При инспектировании 14.10.2016 оно находилось в удовлетворительном состоянии.

Мызный комплекс 
Кристоф Генрих фон Курсель был первым, кто начал отстраивать представительный усадебный комплекс мызы Охту. В центре мызы было построено красивое двухэтажное главное здание (господский особняк) в стиле барокко. Его центральную часть шириной в три окна венчает треугольный фронтон. Барочное впечатление подчёркивают также как высокая крыша, так и окна в маленькую решётку.

В XIX веке возвели или перестроили большинство хозяйственных строений мызы. Из них самым красивым было перестроенная в 1888 году и находящаяся у подъездного круга конюшня-каретная с неоготическим фронтоном и флюгером.

Из вспомогательных строений в первозданном виде сохранился дом управляющего (при инспектировании 4.07.2017 находился в плохом состоянии). 

Главное здание мызы Охту, а также ещё 8 объектов мызного комплекса внесены в Государственный регистр памятников культуры Эстонии. При инспектировании 30.10.2018 состояние главного здания признано удовлетворительным.

Галерея

См. также 
 Приход Кейла
 Список мыз Харьюмаа
 Барокко

Примечания

Ссылки 
 Мыза Охто (Охту) на портале «Мызы Эстонии»  

Волость Харку
Мызы Эстонии
Памятники культуры Эстонии